Bratsch : un instrument de musique
 Bratsch : une localité suisse située en Valais faisant partie de la commune Gampel-Bratsch
 Bratsch : un groupe de musique de style tzigane